The Sign of the Cross – cortometraggio del 1904 diretto da William Haggar
The Sign of the Cross – cortometraggio del 1905 prodotto dalla Pathé Frères
The Sign of the Cross – film del 1914 diretto da Frederick A. Thomson
 Il segno della croce (The Sign of the Cross) – film del 1932 diretto da Cecil B. De Mille